Endre ist eine hauptsächlich ungarische, abgewandelte Form des Vornamens Andreas. Diesen Vornamen tragen:

Endre Ady (1877–1919), ungarischer Dichter
Endre Balazs (1920–2015), US-amerikanischer Biochemiker
Endre Bálint (1914–1986), ungarischer Maler
Endre Csillag (* 1957), ungarischer Musiker und ehemaliges Bandmitglied von Edda und Bikini
Endre Friedmann, bekannt als Robert Capa (1913–1954), US-amerikanischer Fotograf ungarischer Herkunft
Endre Győrfi (1920–1992), ungarischer Wasserballnationalspieler und Olympiateilnehmer
Endre Johannes Cleven (1874–1916), ein norwegisch-kanadischer Musiker im frühen 20. Jahrhundert
Endre Kabos (1906–1944), ungarischer Säbelfechter
Endre Kristian Vestvik (1894–1956), norwegischer Politiker der Kristelig Folkeparti
Endre Lund Eriksen (* 1977), norwegischer Schriftsteller
Endre Misteth (1912–2006), ungarischer Architekt
Endre Molnár (* 1945), ehemaliger ungarischer Wasserballer
Endre Salgó (1913–1945), ungarischer Handballnationalspieler und Olympiateilnehmer
Endre Steiner (1901–1944), ungarischer Schachspieler
Endre Székely (1912–1989), ungarischer Komponist
Endre Szemerédi (* 1940), ungarischer Mathematiker
Endre Szervánszky (1911–1977), ungarischer Komponist

Endre als Familiennamen tragen:
 Edvin Endre (* 1994), schwedischer Schauspieler 
László Endre (1895–1946), ungarischer rechtsgerichteter Politiker und Kollaborateur des Nazi-Regimes
Lena Endre (* 1955), schwedische Schauspielerin

Endre ist der Name eines Flusses in Frankreich:
Endre (Fluss) ist ein Fluss im südfranzösischen Département Var
 Endre ist ein Ort auf Gotland

Siehe auch: Endres